HGO est un sigle qui peut désigner :
 Houston Grand Opera (en français, Opéra de Houston), l'institution lyrique de musique classique de Houston aux États-Unis.

HGO est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Korhogo, un aéroport de Côte d'Ivoire desservant la ville de Korhogo, selon le code AITA des aéroports.

HgO est un code qui peut désigner :
 oxyde de mercure, un composé chimique fait de mercure et d'oxygène.

Code IATA des aéroports